Алекса́ндр Алекса́ндрович Ко́лесов:
 Колесов, Александр Александрович (1837—1901) — русский лесовод, сельский педагог, изобретатель «меча Колесова».
 Колесов, Александр Александрович (1919—1998) — советский военный, государственный и политический деятель, генерал-лейтенант.